Adair County is de naam van diverse county's in de VS:
 Adair County (Iowa)
 Adair County (Kentucky)
 Adair County (Missouri)
 Adair County (Oklahoma)